Château de sable peut désigner :
 Un château de sable, une sculpture faite avec du sable ;
 Château de sable, une bande dessinée de 2010 ;
 Château de Sable, un court-métrage produit par l'École supérieure des métiers artistiques en 2015.

Voir aussi 
 Le Château de sable, un court métrage canadien d'animation de marionnettes, réalisé par Co Hoedeman et sorti en 1977